Жинью́:

 Жинью, Клод-Жозеф (Claude-Joseph Gignoux; 1890—1966) — французский политик, экономист и журналист.
 Жинью, Режи (Régis Gignoux; 1878—1931) — французский журналист, писатель и драматург.
 Жинью, Франсуаза (1923—1996) — французская горнолыжница и автогонщица.
 Жинью, Юбер (Hubert Gignoux; 1915—2008) — французский актёр и режиссёр.

См. также 
 Жиньо ()